Elena Igorevna Radionova (en ) est une patineuse artistique russe née le  à Moscou.

Biographie

Carrière sportive 
En 2013, elle devient championne du monde junior.

En 2013-2014, sa première saison internationale au niveau senior, elle remporte le Nebelhorn Trophy, puis monte sur deux podium en Grand Prix avec la deuxième place au Trophée NHK et la troisième place au Skate America, avant de terminer quatrième de la finale des Grands Prix. Elle finit sa saison avec un deuxième titre consécutif de championne du monde junior.

Quelques mois plus tard, elle remporte sa première victoire en Grand Prix lors du Skate America et remporte pour la première fois son championnat national.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Naissance en janvier 1999
Naissance à Moscou